Ashigara, (jap. 足柄) bezeichnet:
 Ashigara (Berg), Berg im Grenzgebiet der auf Honshu liegenden Präfekturen Kanagawa und Shizuoka
 den Ashigara-Pass, historisch bedeutsamer Grenzpass zwischen den Provinzen Suruga und Sagami an der japanischen Ost-West-Hauptverkehrsachse Tōkaidō
 die Ashigara-Ebene unterhalb davon in Sagami/Kanagawa
 den Oberen und Unteren Landkreis Ashigara der Provinz Sagami/Präfektur Kanagawa, siehe Ashigarakami-gun und Ashigarashimo-gun
 die kreisfreie Stadt Süd-Ashigara in Kanagawa, siehe Minamiashigara
 das bis 1955 bestehende Dorf Ashigara im Kreis Suntō in Shizuoka (heute zu Oyama), siehe Ashigara (Shizuoka)
 die bis 1940 bestehende Stadt Ashigara im Unteren Ashigara-Kreis (heute zu Odawara), siehe Ashigara (Kanagawa)
 die bis 1876 bestehende Präfektur Ashigara (heute zu Shizuoka, Kanagawa und Tokio)
 Ashigara (Schiff, 1928), ein Schwerer Kreuzer der Myōkō-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1929–45), benannt nach dem Berg Ashigara
 Ashigara (Schiff, 2006), ein Lenkwaffenzerstörer der Atago-Klasse der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, benannt nach dem Berg Ashigara